Александра Фёдоровна Смышляева (7 ноября 1907, Златоуст — 5 августа 1975, Томск) — советский педиатр, доктор медицинских наук (1953), профессор, учёный, внесший вклад в развитие отечественной педиатрии, педагог, пропагандист медицинских знаний.

Биография 
Родилась 7 ноября 1907 г. в уральском городе Златоуст в семье рабочего. В 1924 году окончила среднюю школу № 2 в г. Златоуст. В том же году поступила на педиатрический факультет Томского медицинского института, который с отличием окончила в 1930 году по специальности «педиатрия» с присвоением квалификации «врач-педиатр».

В 1931 году покинула Томск и переехала в Красноярск, где ей была предложена должность врача дома малютки, с 1934 года — заведующая детской амбулаторией, с 1935 года — заведующая детским отделением Краевой больницы № 1 г. Красноярска.

В 1939 году вернулась в Томск и в 1940 году постуила в аспирантуру на кафедру детских болезней к профессору Е. И. Неболюбову, в период 1942—1943 гг. — доцент этой кафедры, активно занимается научными исследованиями по решению наиболее актуальных проблем педиатрии и детского здравоохранения, в частности многие труды Смышляевой были посвящены гипотрофии, особенностям желудочной секреции у этих больных и другим хроническим расстройствам, нарушающих гармоничное развитие ребёнка.

В 1943 году в совете Томского медицинского института защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние диатермии на желудочную секрецию детей, больных дистрофией».

С 1944 года — с момента открытия в Томском медицинском институте педиатрического факультета — работает ассистентом кафедры детских болезней, с 1947 года — доцент данной кафедры.

В 1952—1953 годах работала в докторантуре 1-го Ленинградского медицинского института им. академика И. П. Павлова.

В 1953 году защитила докторскую диссертацию на тему «Роль центральной нервной системы в патогенезе функциональных расстройств печени в клинике ангиохолециститов у детей».

Член КПСС с 1954 года.

С 1956 года — заведующая кафедрой факультетской педиатрии и детских болезней лечебного факультета.

Скончалась 5 августа 1975 г. в городе Томске при ожидании серьёзной операции на сердце. Прах был вывезен в Златоуст и захоронен на Уренгинском кладбище Златоустовского городского округа.

Общественная деятельность 
 Председатель Томского филиала Всероссийского общества педиатров,
 Член редколлегии журнала «Педиатрия»
 Депутат районного Совета депутатов трудящихся
 Почетный член Исполкома Общества детских врачей г. Ленинграда
 Консультативно-методическая помощь учреждениям практического здравоохранения Томска и области

Награды 
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Трудового Красного Знамени (1964);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Значок «Отличнику здравоохранения» (СССР)

Научная деятельность 
Работала над одной из самых злободневных проблем современной медицины — проблемой болезней крови у детей. Выполненные по этой теме исследования носят не только теоретический интерес, но и несомненную практическую ценность. Автор около 80 научных работ, представляющих собой значительный вклад в отечественную педиатрию.

Избранные труды 
 Смышляева А. Ф. Влияние диатермии на желудочную секрецию детей дистрофиков: Дис. … канд. мед. наук. Томск, 1943. 186 с.
 Смышляева А. Ф. Роль центральной нервной системы в патогенезе функциональных расстройств печени в клинике ангиохолециститов у детей: Дис. д-ра мед. наук. Л., 1952. 1011 с.
 Смышляева А. Ф. Заболевания желчного пузыря и желчных путей у детей. М.: Медгиз, 1957. 186 с.
 Особенности течения стафилококковых заболеваний (пневмоний, сепсиса, энтероколитов) у новорожденных и детей раннего возраста, Томск, 1964. 233 с.
 Доклад на Первом областном съезде врачей Томской области о сепсисе у детей первых трех месяцев жизни.
 Смышляева А. Ф., Бушмелева Л. П., Ковалевская Р. А. Возрастные особенности содержания эритропоэтинов и ряда микроэлементов в крови у здоровых детей// Педиатрия. 1971. № 8. -С.25-27.

Источники 
 Профессор Александра Федоровна Смышляева (Педиатр. K 60-летию дня рождения) // Педиатрия, № 4, 1968. — С. 90—91
 Памяти профессора Александры Фёдоровны Смышляевой // Педиатрия, № 1, 1976. — С. 98-90
 Научный вклад профессоров И. Н. Осипова и А. Ф. Смышляевой в развитие отечественной педиатрии (к 60-летию педиатрического факультета Сибирского государственного медицинского университета / И. И. Балашева; Сибирский медицинский университет (Томск) // Бюллетень Сибирской медицины . — 2005 . — Том 4, N3 . — С. 18-22
 Профессор Александра Федоровна Смышляева / И. И. Балашева // Бюллетень сибирской медицины, № 4, 2007, УДК 616—053.2(092). С. 117—118.
 К 100-летию со дня рождения профессора А. Ф. Смышляевой / И. И. Балашева // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского, № 4, 2009. — С. 139—140

Примечания

Ссылки 
 Авторитетная запись на автора

Члены КПСС
Выпускники Сибирского государственного медицинского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Доктора медицинских наук
Педиатры СССР